Veys est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
  (1919-2002), homme politique américain
 Marie Élisabeth Veys (née en 1981), judokate belge
 Pierre Veys (né en 1959), scénariste de bande dessinées français
 Tanguy Veys (né en 1972), homme politique belge

Toponyme

Les Veys, ancienne commune de la Manche en Normandie
 Baie des Veys, estuaire du Cotentin en Normandie

, ville du Khouzistan

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme